Morăreni több falu román neve Romániában:

 Monosfalu, Maros megye
 Morăreni, Vaslui megye
 Nyikómalomfalva, Hargita megye